Ел Агва Фрија има више значења:

 Ел Агва Фрија (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агва Фрија, Варал дел Леон (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Фрија (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику